Haradzisjtja kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Haradzisjtja (ort i Vitryssland, Mahiljoŭs voblast), 
 Haradzisjtja (ort i Vitryssland, Brests voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar